Tharp ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Carroll Tharp (1885–1964), US-amerikanischer Botaniker
 Grahame Tharp (* 1912), britischer Filmproduzent und Filmregisseur
 John Tharp (1736–1804), britischer Pflanzer und Sklavenhalter auf Jamaika
 Marie Tharp (1920–2006), US-amerikanische Wissenschaftlerin
 Stephen Tharp (* 1970), amerikanischer Organist
 Twyla Tharp (* 1941), US-amerikanische Choreografin und Ballettmeisterin
 William Tharp (1803–1865), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Tharp Ice Rise, Eiskuppel an der Black-Küste, Palmerland, Antarktika
 Tharp (Mondkrater)